BWI peut faire référence à :
  ;
  ;
 Building and Wood Workers' International, un syndicat international des travailleurs du bois.